Соломко — украинская фамилия

Известные носители:
 Соломко, Евгения Викторовна (1862—1898) — первая в России женщина-профессор геологии.
 Соломко, Наталья Зоревна (род. 1950) — детский писатель.
 Соломко, Пётр Михайлович (1902—1971) — генерал-майор Советской Армии.
 Соломко, Сергей Сергеевич (1867—1928) — русский художник.

См. также 
 Соломка

Примечания